

H&S Group 
Az H&S Transport a legnagyobb európai Intermodális hálózatot fenntartó, kizárólag folyékony élelmiszer szállításra szakosodott H&S Group kelet-közép-európai piacáért felelős vállalata. Az H&S Group öt cégből álló cégcsoport:

H&S Foodtrans 
Az H&S Foodtrans európai intermodális folyékony élelmiszer szállító vállalat. Ez a cég szervezi a szolgáltatás értékesítését és a kereskedelmi kapcsolattartást. Az H&S Foodtrans szervezi az operatív feladatokat: így a tartályok mozgásának tervezése és a szállítások tervezése is ennél a cégnél történik. Az H&S Foodtrans mindkét székhelye Hollandiában van, az egyik Oss-ban a másik Barneveldben. A vállalat évi 75 000 fuvarfeladatot teljesít, évente 2 millió tonna folyékony élelmiszert szállít Európa szerte.

H&S Logistic Services 
Komplett logisztikai szolgáltató a folyékony élelmiszerek piacán. Globális speditőri tevékenységet végez közúton, vasúton illetve vízen: úgy tengeren, mind folyami uszályokkal. A cég ISO 9001:2008 certificáttal rendelkezik.

H&S Cleaning 

Az H&S Cleaning három tartálymosót tart fent Hollandiában. A Vlissingeni tartálymosó 2007-ben nyitott meg. A Ter Apelkanaali 2011-ben, a Barneveldi egy évvel később 2012-ben. Az H&S Cleaning kivétel nélkül eftco tanúsítvánnyal rendelkező mosóállomásokat működtet. Az H&S nemcsak, hogy rendelkezik a legszigorúbb európai élelmiszeripari mosási tanúsítványokkal, hanem maga auditál és állít ki tanúsítványokat.

H&S Coldstore 

Gyümölcslevek, gyümölcslé-koncentrátumok és gyümölcs püré kezelésével, feldolgozásával és disztibuciójával foglalkozó üzem a hollandiai Beneden Leeuwenben. Az üzem mellett működő medeni konténerterminálnak köszönhetően mind Európába, mind a rotterdami kikötőbe gyorsan és hatékonyan lehet a telephelyről szállítani. A saját laboratóriummal rendelkező üzem képes tankereket, tank konténereket, hordókat tölteni. A H&S Coldstore aszeptikus csomagolást végez 1000 literes konténerekbe, 200 literes hordókba és 20 literes Bag in Box-okba.

HS Transport 

Az H&S Group ötödik vállalata az H&S Transport, ami a cégcsoport kelet-közép-európai üzleteiért felel. A cég székhelye a Varsó melletti Pruszkówban van. Ez a város a lengyelországi logisztika központja, itt található egy sor nyugat európai logisztikai cég lengyelországi irodája.
Az H&S Transport a visegrádi országok mellett a Romániában és a Balkánon is jelen van. A régióban egyre nyíló vasúti termináloknak köszönhetően egyre nagyobb földrajzi területet fed le a cég Intermodális hálózata.

Történet 

Az anyacég 1955-ös alapítása után alig negyed évszázaddal már megjelent a vasfüggönytől keletre. Az H&S Group azon kevés cégek egyike, melynek a kelet európai története már jóval a rendszerváltás előtt elkezdődött. A 80-as években az H&S szállította nyugatra a pártállami Lengyelországból, sőt a Szovjetunióból nyugatra eladott almalevet. Az első irodát 1995-ben Varsóban nyitották meg, Pruszkówba 2000-ben költözött a cég. Folyamatosan nyitva először Csehország, majd Szlovákia és Magyarország felé.

Folyékony élelmiszer 

Az H&S által leggyakrabban szállított áruk: gyümölcslevek, gyümölcslé koncentrátumok. Olajok, ezen belül napraforgó- és repceolaj, valamint trópusi olajok. Izocukrok, alkoholok, bor, whyski, csokoládémasszák, bevonómasszák, tejtermékek.

Minőség 

Hiába tesz meg mindent az élelmiszer-alapanyag előállító és a gyártó, hogy tiszta élelmiszert állítson elő, ha a szállító cég nem képes tartani az elvárt tisztaságot. Az H&S vezérelve a tisztaság. Az ember akkor lehet egészséges, ha egészséges, tiszta élelmiszert fogyaszt. Az HS az ellátási lánc megkerülhetetlen elemeként a legszigorúbb tisztasági elvárásokat támasztja saját magának. A cég mottója: Save food, healthy people.

Mivel az H&S Transport élelmiszert szállít, megrendelői pedig élelmiszeripari cégek, így a cég megkérdőjelezhetetlen tisztasággal dolgozik a cég az év minden pillanatában. Ráadásul az H&S Transport beszállít kozmetikai, sőt gyógyszeripari cégeknek is, ahol még a szigorú élelmiszeripari előírásoknál is szigorúbb feltételekkel lehet szállítani. Az H&S Transport élelmiszerbiztonsági tanúsítványai:

Intermodalitás 

Az Intermodális szállítás olyan szállítást jelent aminek keretében a szállítás csak a berakodási és kirakodási helyekhez legközelebbi terminálokig történik közúton. Az áru az út legnagyobb részét nem közúton teszi meg. Leggyakrabban vasúton, de időnként folyami uszályon vagy tengeren halad.

Az intermodális szállítás sokkal kisebb mértékben terheli a közúti forgalmat és magát a közutakat. Nem terheli a károsanyagkibocsátás a környezetet. Az intermodális szállítás zöld, ezért egyre gyakrabban keresik a komoly, környezettudatos cégek. Az H&S Gruop 2012 Lean and Green díjat kapott a Connekt-től a hosszútávon eltökélt zöldpolitikájáért. Az H&S alkalmazott technológiájával nagymértékben csökkenti az európai széndioxid kibocsátást miközben az általa továbbított áru szállításának csak töredéke történik közúton.

A vezető IT cégek dollármilliókat invesztálnak sofőr nélküli autókba. Európában üresen állnak szállítójárművek az akut sofőrhiány miatt. Miközben mindenki arra vár, hogy a távoli jövőben önvezető járművek járnak majd, hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a sofőr nélküli szállítás már elérhető. Úgy hívják intermodális szállítmányozás.

Az intermodális cégek sem kerülhetik meg természetesen, hogy sofőrök nélkül dolgozzanak. De miért vezetne egy sofőr Kelet-Európából Rotterdamig két napon keresztül majd vissza, amikor elég elgurulnia a legközelebbi terminálig. Az intermodális cégek sofőreinek elég napi nyolc órát dolgozni a berakodási helyek és a terminál között az estéiket pedig nem kamionparkolókban, hanem otthon a családjuk körében töltik. Az intermodális szállítmányozás nemcsak az utakat és a környezetet hanem az emberi erőforrást is nagyban kíméli.

Magyarországi cégek